Municipio de Westbrook puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:
 Municipio de Westbrook (condado de Sampson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sampson.
 Municipio de Westbrook (condado de Cottonwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cottonwood.